Шарм-эш-Шейх:

 Шарм-эш-Шейх — город-курорт в Египте на южной оконечности Синайского полуострова на побережье Красного моря.
 Шарм-эш-Шейх — международный аэропорт в одноимённом городе-курорте.